Numele Ovidiu Constantinescu se poate referi la:
 Ovidiu Constantinescu (1914-1993), prozator și traducător român
 Ovidiu Constantinescu (1933-2012), micolog român